Die A Grupa 1985/86 war die 62. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 17. August 1985 und endete am 19. April 1986.

Meister wurde zum ersten Mal Beroe Stara Sagora.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen direkt in die B Grupa ab.

Für ein 0:0 gab es keine Punkte.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 
Keine Punkte beim 0:0.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1985
Fußballsaison 1985/86